

Codici 
 SGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sønderborg (Danimarca)
 sgd – codice ISO 639-3 della lingua surigaonon
 SGD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro di Singapore, valuta di Singapore

Matematica 
 SGD – stochastic gradient descent, metodo di ottimizzazione stocastica

Sport 
 SGD – acronimo con cui è nota la squadra di calcio tedesca Sportgemeinschaft Dynamo Dresden